Jang Kuang (569–618), kínai császár
 Jang Kuang (杨光), kínai operaénekesnő
 Jang Kuang (楊光, 1963), kínai atléta
 Jang Kuang (杨光, 1984), kínai síugró